Monegaskisch voetbalelftal (mannen)
 Monegaskisch voetbalelftal (vrouwen)